Okręty US Navy o nazwie USS  "Shelton":
 Pierwszy "Shelton" (DE-407) był niszczycielem eskortowym. Zwodowany w 1943, zatopiony w 1944.
 Drugi "Shelton" (DD-790) był niszczycielem typu Gearing. Zwodowany w 1946, skreślony w 1973. Sprzedany Tajwanowi, służył jako ROCS "Lao Yang" (DD-20) do 1999.

Shelton